Línea Enlace Irigoyen fue una línea de transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Rosario, Argentina. El servicio estuvo operado desde el 1° de enero de 2019 por la empresa Movi. Hasta el 31 de diciembre de 2018 y desde el año 2015, la Empresa Mixta de Tranposrte de Rosario -EMTR- fue la encargada de prestar el servicio de esta línea. 

Realiza un recorrido de enlace en el sector Sudoeste de la ciudad, especialmente en los barrios de Las Flores, Saladillo Sur, Bernardo de Irigoyen y Las Flores Sur. Funciona por método de transbordo, hacia las demás líneas del Sistema de Transporte de Rosario, como por ejemplo: 138, 139, 140 y CUR-Sur, que circulan por el sector adyacente a Av. San Martín y Regimiento 11, en la ochava Sud-este.

Recorridos 
 06:30 - 23:10 Servicio diurno los días de semana y de 7:00 a 22:00 los sábados y domingos.
 Ida: desde calle Clavel y Hortensia, por Hortencia, Flor de Nácar, 5 de Agosto-Colectora Jose M. Rosa, Av. San Martín, Calle 503, Carnot, Blandengues, Av. San Martín, Regimiento 11 hasta Laprida.

 Vuelta: desde Regimiento 11 y Laprida, por Laprida, Ntra. Sra. Del Rosario, Av. San Martín, Frias, Pago de los Arroyos, Colectora Juan Pablo II, España, 5 de agosto, Flor de Nácar, Estrella Federal, Clavel hasta Hortensia.

Sitios de interés 
Algunos de los sitios que recorre esta línea son: Hospital Municipal Dr. Roque Sáenz Peña; Av. San Martín; la Estación de trenes Rosario Sur; Hospital Regional Rosario Sur y la nueva Escuela Técnica N° 407.

Enlaces externos 
 Ente del Transporte de Rosario
 Municipalidad de Rosario

Referencias 

Líneas de colectivo de Rosario